Pallieres bzw. Pallières ist der Familienname folgender Personen: 

 Arnaud des Pallières (* 1961), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Charles Martin des Pallières (1823–1876), französischer General und Politiker

Siehe auch:

 Saint-Félix-de-Pallières, Gemeinde im Département Gard, Frankreich
 Saint-Martin-de-Pallières, Gemeinde im Département Var, Frankreich